Короткова () — жіноча форма російського прізвища Коротков.

Відомі носії 
 Вольнова Світлана (справжнє прізвище: Короткова; *1969) — українська акторка, телеведуча, модель, фотограф, продюсер
 Короткова Алла Яківна (*1939) — український географ-кліматолог
 Короткова Олександра Іванівна (1925-1999) — передовик радянського сільського господарства, доярка колгоспу «Селянин» Богородського району Горьковської області, Герой Соціалістичної Праці
 Муратова Кіра Георгіївна (дівоче прізвище Короткова; 1934-2018) — українська кінорежисерка

 Короткова — присілок, Упоровський район, Тюменська область

Див. також 
 Коротков

Російські прізвища